Il doppio del torneo di tennis Lagos Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Joel Bailey e Bruce Kleege che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Peter Feigl 6–4, 6–7, 6–3.

Teste di serie 

 Hans Kary /  Jan Kodeš (quarti di finale)
 Ismail El Shafei /  Peter Feigl (finale)

 Patrice Dominguez /  Gilles Moretton (quarti di finale)
 Rod Frawley /  Sashi Menon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lagos Open 1979